Papa Gregorio I, Papa
Gregorio I di Bisanzio
Gregorio I di Napoli, duca di Napoli
Gregorio I, Conte di Tuscolo
Gregorio I, patriarca di Alessandria
Gregòrio I Ghica, detto Grigoraşcu, ospodaro di Valacchia